Gurupi (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins 
 Gurupi (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaten Maranhão en Pará
 Gurupi (Maranhão), microregio in de deelstaat Maranhão
 Gurupi (Tocantins), microregio in de deelstaat Tocantins